Більбао. Grand Slam Chess Final 2011 — фінальний турнір серії «Великого шолому» 2011 року проводився в двох різних містах, країнах, континентах, а саме: перше коло в Сан-Паулу (Бразилія) з 25 вересня по 1 жовтня, друге коло в Більбао (Іспанія) з 5 жовтня по 11 жовтня.

Інформація про турнір 

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2780,5).

Право грати в турнірі завоювали 6 гравців:
 Магнус Карлсен — переможець Kings Tournament (Базна) та Pearl Spring chess tournament (Нанкін);
 Хікару Накамура — переможець Tata Steel Chess Tournament (Вейк-ан-Зеє);
 Вішванатан Ананд — чемпіон світу, другий на турнірах Pearl Spring chess tournament (Нанкін) та Tata Steel Chess Tournament (Вейк-ан-Зеє);
 Левон Аронян — третій в світовому рейтингу;
 Володимир Крамник — торішній переможець турніру;
 Сергій Карякін — другий на Kings Tournament (Базна).

Та двоє останніх відмовилися грати у цьому турнірі з різних причин. Замість них організатори запросили: українця Василя Іванчука та іспанця Франсіско Вальєхо Понса.

Розклад змагань: Ігрові дні: 26-28,30 вересня, 1, 6-8, 10, 11 жовтня.

Вихідні дні: 29 вересня, 2-5, 9 жовтня.

Час початку матчів: Сан-Паулу — 21.00, Більбао — 17.00. Час київський.

Регламент: якщо на турнірі не виявлено переможця, а двоє гравців набрали однакову кількість очок, то між ними розігрується тай-брейк, а саме — дві бліцпартії по 4 хвилини + 3 секунди за хід, якщо переможця не буде виявлено, то у вирішальній партії білі отримують 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го, нічия на користь чорних.

Остаточний склад учасників:
 Магнус Карлсен , 2823
 Вішванатан Ананд , 2817
 Левон Аронян , 2807
 Василь Іванчук , 2765
 Хікару Накамура , 2753
 Франсіско Вальєхо Понс , 2716

Рух за турами

Таблиця турніру

Підсумки в традиційній системі підрахунку 
  Магнус Карлсен — 6
  Василь Іванчук — 5½
  Хікару Накамура — 5
  Левон Аронян — 5
  Вішванатан Ананд — 5
  Франсіско Вальєхо Понс — 3½

Матч за 1 місце (бліц)

Переможець 
 Магнус Карлсен

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
  Бразильський сайт турніру 
 Партії турніру в онлайн
 Відео останнього дня турніру 

Більбао (шаховий турнір)
Шахові турніри 2011
Вересень 2011
Жовтень 2011